Путепровод имени Николая Гастелло (Гастелловский путепровод) — автодорожный и трамвайный путепровод Вологодской и Сельской Богородской улиц через участки Черниковка — Шакша и Черниковка — Шугуровка Башкирского региона Куйбышевской железной дороги города Уфы.

Один их трёх путепроводов — Черниковский и Дежнёвский — соединяющих Инорс и микрорайон Гастелло в Черниковке с остальными южными историческими и жилыми районами города, а также с Шакшой .

Галерея

Примечания

Ссылки 
 Уфа, Сельская Богородская улица, Гастелловский путепровод

Путепроводы
Мосты Уфы
Объекты, названные в честь Николая Гастелло
Железобетонные мосты
Стальные мосты